Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Topshelf Open) van 2013 vond plaats van 16 tot en met 22 juni 2013 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rosmalen 2013. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nadja Petrova was haar titel niet komen verdedigen. Ze had zich ingeschreven voor het gelijktijdig plaatsvindende "Premier"-toernooi van Eastbourne.

De Italiaanse Roberta Vinci was als eerste geplaatst. Zij kwam evenwel niet voorbij de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Simona Halep uit Roemenië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Belgische Kirsten Flipkens in twee sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, nadat ze een week eerder de ereplaats in Neurenberg in de wacht sleepte.

De Belgische An-Sophie Mestach had zich via het kwalificatietoernooi toegang tot het hoofdtoernooi weten te veroveren. Daar sneuvelde zij echter al in de eerste ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bereikte de tweede ronde. Haar landgenotes Arantxa Rus (eveneens een wildcard) en Kiki Bertens wisten de eerste ronde niet te ontstijgen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden zich niet voor deze editie van het dubbelspeltoernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Andrea Hlaváčková, kreeg een bye voor de eerste ronde. Zij meldden zich evenwel af voor hun tweederondepartij, wegens duizeligheid van Hantuchová.

Het als tweede geplaatste duo Irina-Camelia Begu / Anabel Medina Garrigues won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Dominika Cibulková en Arantxa Parra Santonja in de match-tiebreak, nadat de tweede set al in een tiebreak was geëindigd. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Begu had daarnaast een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Medina Garrigues negentien.

Zes Nederlandse dames deden mee in het dubbelspeltoernooi. Het koppel Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus bereikte de tweede ronde. Hetzelfde resultaat behaalden Demi Schuurs en Angelique van der Meet, die met een wildcard het toernooi waren binnengekomen. Minder fortuinlijk waren Kiki Bertens en Michaëlla Krajicek, die in hun openingspartij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2013
Rosmalen